La grue est un être monstrueux imaginaire vivant exclusivement dans l'obscurité. Cet être a été imaginé par Jack Vance dans sa série La Terre mourante. Il a été repris dans des jeux de rôle, en particulier par le jeu Zork. Il a ensuite été repris dans des jeux rogue-like tels que NetHack ou encore ADOM. Il appartient aussi au bestiaire des jeux de plateau Donjons et Dragons.

Son apparition dans le jeu vidéo Zork a donné lieu à une phrase souvent reprise :  (traduction libre : « Il fait noir. Vous risquez d'être dévoré par une grue. »). De fait, la présence d’une grue dans le jeu empêche l'aventurier de s'aventurer dans des zones non éclairées sans une source de lumière car la probabilité d'être dévoré est très élevée. La grue permet aussi de causer des morts brutales sans avoir recours aux traditionnels puits sans fond dans lequel l'aventurier tombe, dans certains endroits où on peut difficilement imaginer un tel piège, comme un grenier par exemple.

Articles connexes 
 Pitch Black

Créature de Donjons et Dragons
Créature maléfique